För olika betydelser av lins se Lins (olika betydelser)

Linssläktet (Lens) är ett släkte med fyra arter inom familjen ärtväxter som beskrevs av den skotske botanikern Philip Miller 1754.

Kladogram enligt Catalogue of Life

Källor

Externa länkar 
 Baljväxtakademin

Ärtväxter
Li Växtindex